Forbes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Noyes Forbes
 Edward Forbes
 Francis Blackwell Forbes
 Gregory S. Forbes
 Helena M.L. Forbes
 Henry Ogg Forbes
 James Forbes
 William Alexander Forbes
 William Trowbridge Merrifield Forbes